Emmerdale — дебютный студийный альбом шведской группы The Cardigans. Изначально был выпущен в Швеции 18 февраля 1994 и 24 сентября 1994 в Японии. Позднее переиздан в Европе в январе 1999 и Канаде в мае того же года. В августе 1999 в США лейблом Minty Fresh издана специальная версия альбома с бонусным диском, содержащим песни со второго альбома The Cardigans Life (эти песни не были включены в версию второго альбома, изданную в США).

Список композиций 
 «Sick & Tired» (Петер Свенссон, Магнус Свенингссон) — 3:24
 «Black Letter Day» (Свенссон, Свенингссон) — 4:31
 «In the Afternoon» (Свенссон, Свенингссон) — 4:10
 «Over the Water» (Свенссон, Свенингссон) — 2:13
 «After All…» (Свенссон, Свенингссон) — 2:56
 «Cloudy Sky» (Свенссон) — 4:07
 «Our Space» (Свенссон, Свенингссон) — 3:30
 «Rise & Shine» (Свенссон, Свенингссон) — 3:28
 «Celia Inside» (Свенссон, Свенингссон) — 3:34
 «Sabbath Bloody Sabbath» (Гизер Батлер, Тони Айомми, Оззи Осборн, Билл Уард) — 4:30
 «Seems Hard» (Свенссон) — 3:56
 «Last Song» (Свенингссон) — 3:21

Примечания

Список дорожек на бонусном диске 
 «Pikebubbles» (Свенссон, Свенингссон) — 3:02
 «Travelling with Charley» (Свенссон, Свенингссон) — 4:11
 «Sunday Circus Song» (Свенссон, Свенингссон, Ларс-Олаф Йоханссон) — 3:54
 «Closing Time» (Свенссон, Свенингссон, Йоханссон) — 10:22

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте The Cardigans

Альбомы 1994 года
Альбомы The Cardigans
Дебютные альбомы 1994 года